Appaleptoneta är ett släkte av spindlar. Appaleptoneta ingår i familjen Leptonetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Appaleptoneta